Název Kopčany je nejednoznačný a odpovídají mu tyto sídla:

 Kopčany (okres Skalica) – slovenská obec na moravsko-slovenském pomezí
 Kopčany (Bratislava) – městská čtvrť v Bratislavě
 slovenský název pro rakouskou obec Kittsee u rakousko-slovenských hranic